Yichun (伊春) est une ville de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Yichun (宜春) est une ville de la province du Jiangxi en Chine.

Homonymie de toponyme